Бенце Боганьи (; род. 1976, Вац) — венгерский фаготист и музыкальный педагог; солист Мюнхенского филармонического оркестра, преподаватель Нюрнбергской высшей школы музыки, лауреат международных конкурсов.

Биография 
Бенце Боганьи родился в музыкальной семье в Венгрии. Там он и начал заниматься на фаготе в возрасте 8 лет. После этого Боганьи учился в академии имени Сибелиуса в Хельсинки, затем в Мальмё, в Детмольдской высшей школе музыки, и наконец в 2004 году окончил Берлинскую высшую школу музыки имени Эйслера. В период с 1997 по 2006 год он стал лауреатом нескольких международных конкурсов, в том числе конкурса имени Бернхарда Крусселя в Хельсинки и дважды — конкурса ARD в Мюнхене (в 2002 году как солист, в 2006 году в составе духового квинтета).

В 1997 году Бенце Боганьи стал первым фаготистом оркестра Финской национальной оперы, в 2002 году занял аналогичную должность в Хельсинкском филармоническом оркестре. В 2005 году, переехав в Германию, он возглавил группу фаготов симфонического оркестра Берлинского радио, а в 2007 году стал солистом Мюнхенского филармонического оркестра.

В качестве солиста Бенце Боганьи выступал в сопровождении симфонического оркестра Берлинского радио, Мюнхенского камерного оркестра и Хельсинкского филармонического оркестра. В 2005 году Боганьи он впервые исполнил специально написанный для него концерт для фагота финского композитора Калеви Ахо. Как ансамблевый музыкант он сотрудничал со многими исполнителями. Некоторое время играл в октете Берлинской филармонии, выступив с ним на гастролях в Японии и на фестивале «Звёзды белых ночей» в Санкт-Петербурге. Записал два компакт-диска в составе квинтета духовых инструментов Chantily. С 2009 года Бенце Боганьи преподаёт в Нюрнбергской высшей школы музыки.

Бенце Боганьи женат на гобоистке Кларе Дент.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Бенце Боганьи на сайте Мюнхенского филармонического оркестра
 Бенце Боганьи на сайте Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера
 [show=18 Бенце Боганьи] на сайте Нюрнбергской высшей школы музыки

Академические музыканты Венгрии